Inaudi ist der Familienname folgender Personen:

 Jacques Inaudi (1867–1950), italienischer Mathematiker
 Nicolas Inaudi